Futaleufú es un vocablo mapudungún que significa en español río grande. Puede referirse a:

Futaleufú, río binacional  (Argentina y Chile).
Futaleufú, comuna de la Región de Los Lagos (Chile).
Futaleufú, departamento de la Provincia del Chubut (Argentina).
Futaleufú, represa hidroeléctrica sobre el río Futaleufú, en la provincia del Chubut (Argentina).